Аван (VI век) — святой епископ валлийский, священномученик. День памяти — 16 ноября, 17 ноября.

Святой Аван (Afan, Avan) из семейства Кунеды, по преданию, был епископом. Его имя было дано  в местечке , Брекнок.

Житие 
 в «Житиях британских святых» (1907) сообщает, что св. Аван был сыном Кедига ап Кередига и правнуком Кунеды Влединга, короля Гвинедского, и что его матерью была св. Тегвет (Tegfedd, (Tegwedd), дочь , лорда Пенллинского в , и что он жил в начале VI века. Св. Авана называли Биэлльт (Buellt) или Биалльт (Buallt), указывая на то, что он был епископом кантрева Буалльт,. Его мать считается легендарной фигурой, матерью Талиесина из истории о Керидвене, с которой связано озеро Бала (Llyn Tegid, Bala Lake). Имя Аван могло происходить от латинского Аманд (Amandus), но могло быть и названием .

С. Баринг-Гульд уточняет, что св. Аван был убит ирландскими пиратами (или датчанами) а берегу реки Хвеври (Chwefri), и что его могила в  располагается на месте его мученической кончины. В цитируемом источнике пишется, что «нет ничего невероятного, что он был третьим епископом , и его храмы расположены в области, которая могла входить в эту епархию».

По отцовской линии св. Аван был двоюрным братом св. Давида, покровителя Уэльса. Одно из преданий гласит, что он был предшественником жившего в X веке епископа Иэйана (Ieuan), убитого разбойниками-викингами. Известно чудо, явленное в освящённом в честь святого храме: англо-норманский лорд Филипп де Браоз охотился в тех краях и решил, что храм будет удобным местом, где он и его собаки могли бы провести ночь. Проснувшись на рассвете, он обнаружил, что ослеп, а его собаки взбесились. Зрение вернулось к нему лишь тогда, когда он принял решение об участии в Крестовых походах. Ту же историю рассказывает Гиральд Камбрийский в своём Description of Wales (1188).

Почитание 
Святому Аыану посвящены храмы в Лланван-Вауре и Лланвфан-Вехане (Llanafan Fechan) в деканате . Ещё один храм в деканате Лланбадарн-Ваур в Кередигионе, называется Лланаван-и-Траусгойд (Llanafan-y-Trawsgoed). Предположение о том, что когда-то существовала епархия Лланаван-Ваур и что св. Аван был её епископом, некоторым авторам представляется невероятным, так как оно основано на надписи на могиле св. Авана в Лланаван-Вауре, которая гласит HIC IACET SANCTUS AVANUS EPISCOPUS («Здесь лежит святой Аван, епископ»). Буквы глубоко прорезаны беневентанским, , слегка украшены орнаментом и располагаются на верхнем камне плоской продолговатой гробницы-алтаря в церковном дворе.

Деметианский календарь (Demetian Calendar) указывает на поминание св. Авана 16 ноября, но другие календари, в частности, Уэлш Праймерс (Welsh Prymers) от 1618 и 1633 годов указывают в качестве дня поминания 17 ноября.

Тропарь, глас 1 
 Llanafan remembers thee, O Hierarch Afan,
 thou teacher of piety, pastor, guide and inspirer of men’s hearts.
 Wherefore, O holy one, entreat Christ our God
 that He will grant great mercy to our souls.

Примечания

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Персоналии по алфавиту
Святые Уэльса
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Католические святые
Епископы VI века